Ventus est un mot latin qui signifie le vent.
 Le Schempp-Hirth Ventus est un planeur fabriqué entre 1980 et 1994 par Schempp-Hirth.
 Ventus est un personnage de la série de jeux vidéo Kingdom Hearts.
 Ventus est un roman de Karl Schroeder.